Muntanyes Abar o Muntanyes Abor
 Poble abar, abor o adi, vegeu adis